Schuchard ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Schuchard (1865–1944), deutscher Maler
 Hugo Schuchard (1825–1886), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Johannes Schuchard (1782–1855), Fabrikant und Kaufmann
 Wilhelm Schuchard (1819–1891). hessischer Richter und Politiker (NLP)

Siehe auch:
 Schuchardt
 Schuchart
 Schuchhardt